Windows Automated Installation Kit : un outil gratuit de Microsoft faisant partie de Microsoft Deployment Toolkit
 WAIK (en) : une station de radio de Chicago